Maiactes () foi um nobre armênio do , membro da dinastia de Asócia. No tempo do xá  , foi um dos nobres que peticionaram por novo católico após a deposição de Isaque I, o Parta . Maiactes esteve entre aqueles que deixaram o xá escolher o novo clérigo. Cyril Toumanoff considera que a dinastia de Maiactes era diferente daquela de Tatzates, o príncipe de Asócia no .

Bibliografia 

 

 

Armênios do século V
Asócia
Armênios do Império Sassânida